Horvátország
Kruškovac falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Kruškovac édes, körtéből készített likőr